Alejandro Davidovich Fokina var regerande mästare men kunde inte längre deltaga i pojksingel.

Tseng Chun-hsin vann titeln efter att ha besegrat Jack Draper med 6–1, 6–7(2–7), 6–4 i finalen.

Seedning

Lottning

Finaler

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2

Undre halvan

Sektion 3

Sektion 4

Kvalturnering

Seedning

Kvalificerade

Lucky loser
  Sergey Fomin

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Kval 5

Kval 6

Kval 7

Kval 8

Referenser
 Lottning
 Lottning

Wimbledonmästerskapen 2018